Rau Le Creuset es un personaje ficticio de la serie japonesa de anime Gundam Seed, siendo uno de los principales antagonistas de la historia.

Trama

Le Creuset, es un extraordinario y reconocido militar, con una carrera intachable, poseyendo el rango de Comandante dentro de las filas de ZAFT, además de estar directamente bajo las órdenes del Consejo para la Defensa PLANT, durante la primera mitad de la serie y luego al servicio directo del Consejo Supremo PLANT y el entonces nuevo presidente del mismo, Patrick Zala.

La historia y la figura de Le Creuset se ve envuelta en misterios e incertidumbre desde el inicio, siempre portando su característica máscara de metal, y desconociéndose su pasado casi en su totalidad, pero su poder y prestigio son tan notorios que es el único militar que posee información acerca de cada movimiento y acción que realiza el alto mando político de PLANT y la confianza de Patrick Zala para con él es tal, que ya sabía antes que muchos de la existencia de proyectos como el Super Cañón de Rayos Gamma, el G.E.N.E.S.I.S., los Gundams Justice, Freedom y Providence, así como también poseía toda la información referente a la Operación Spitbreak, incluyendo cual era su verdadero objetivo.

Le Creuset posee una gran rivalidad con el comandante de la Alianza Terrestre, Mu La Flaga con quien además demuestra tener una extraordinaria conexión extrasensorial.

Él es el más directo responsable de los continuos combates contra la nave del ejército Terrestre Archangel. Su actitud es estricta, misteriosa y nunca duda en hacer lo que sea necesario para lograr sus planes, no importa a que precio. Siempre usa una máscara para ocultar su rostro, razón que probablemente esté ligada a su necesidad de medicación constante. Además de ser un excelente táctico, él es un experto piloto de Mobile Suits, derribo a treinta y siete Mobile Armors en la batalla de Yggdrasil usando un ZGMF-1017M GINN High Maneuver. 
Tras la batalla de Endymion Le Creuset pasa a ser el comandante de la recién construida nave Versalius, un destructor de tipo Nazca.

Véase también
 Gundam Seed

Gundam
Militares ficticios

en:List of Mobile Suit Gundam SEED characters#Rau Le Creuset